Bonnier kan som auktorsförkortning betyda:

 Gaston Bonnier
 Jules Joseph Bonnier (1859-1908) fransk zoolog

Robotskapade auktorsförkortningar